Посёлок Московского автомобильного завода им. И. А. Лихачёва (ЗИЛ) или Толстопальцево (ЗИЛ) — бывший посёлок Толстопальцевского сельсовета Наро-Фоминского района Московской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 февраля 1956 г. № 744/4 совместно с хутором Санино присоединён к посёлку Кокошкино, наделённому статусом дачного посёлка.

Современный статус — микрорайон (микрорайон ЗИЛ). Располагается в непосредственной близости к станции Толстопальцево и деревне Толстопальцево района Внуково Западного административного округа города Москвы.

Улицы 

 Калинина
 Озёрная
 Орджоникидзе
 Ноябрьская
 Фрунзе
 Гладкова
 Сурикова
 Гагарина
 Вишнёвый пр-д

Примечания

Источники 
 Поселение Кокошкино. История
 Карта Кокошкина

Поселение Кокошкино
Исчезнувшие населённые пункты Московской области
Населённые пункты, вошедшие в состав Москвы
ЗИЛ
Населённые пункты, упразднённые в 1956 году